Ли́пстик-би́лдинг ( — «Здание в форме губной помады») — 138-метровый 34-этажный жилой небоскрёб в Манхэттене (Нью-Йорк, США), расположенный на Третьей Авеню, 885, между Пятьдесят третьей и Пятьдесят четвёртой улицами в районе Ситигруп-центра. Построен в 1986 году. Получил название из-за формы и цвета, напоминающих тюбик губной помады.

На каждом из трёх уровней блоки здания уменьшаются в размере, чтобы не препятствовать доступу света к улице, из-за чего телескопообразная форма небоскрёба резко выделяется на фоне окружающей застройки. Здание занимает меньшую площадь в основании, чем обычный небоскрёб такой же высоты.

Цоколь здания оформлен колоннадой, образующей вход в просторный холл. Колонны высотой в два этажа отделяют улицу от вестибюля, расположенного на девятиметровой высоте. Поскольку лифты и запасные лестницы расположены с тыльной стороны здания, эта область небоскрёба остается «полой».

Внешний вид здания — длинная стена из красного имперского гранита и стали. Ленточные окна обрамлены серыми плафонами. Между этажами тянутся тонкие красные полоски, напоминающие след от губной помады. Неправильная форма здания позволяет свету отражаться от его поверхности под разными углами.

Мидтаун
Здания, спроектированные Джоном Бёрджи
Здания, спроектированные Филипом Джонсоном
Небоскрёбы, построенные в 1986 году
Здания и сооружения, построенные в 1986 году в США